Чижевщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чижевщина — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Чижевщина — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Чижевщина — деревня в Невельском районе Псковской области.